Spark steht für:
 das englische Wort für Funke (Verbrennung). 
 Spark (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Spark (Band), ein deutsches Kammermusikensemble
 Spark (Gattung), eine Gattung der Nelkengewächse
 Spark (Gebäude), ein Bürogebäudekomplex in Warschau
 Spark (Instant Messenger)
 Spark!, eine schwedische Musikgruppe
 Spark Motors, ein ehemaliger Autohersteller in Australien
 Spark New Zealand, neuseeländisches Telekommunikationsunternehmen
 Spark Plasma Sintering, ein mit Heißpressen vergleichbares Sinterverfahren
 Spark Racing Technology, ein Elektrorennwagen-Hersteller
 Spark-Renault SRT 01E, ein Elektrorennwagen (1. Generation) von Spark Racing Technology
 Spark SRT 05e, ein Elektrorennwagen von Spark Racing Technology
 Spark Therapeutics, ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Gentherapie spezialisiert hat
 Tretschlitten, ein skandinavischer Schlitten
 Apache Spark, ein Framework für Cluster Computing
 Chevrolet Spark, von GM Korea und in Australien Vertrieb als Holden Barina Spark
 HMS Spark (P236), ein britisches U-Boot (1940er Jahre)
 NGK Spark Plug, ein japanischer Automobilzulieferer
 The Guardian (Südafrika), zeitweiliger Name einer ehemaligen Zeitung 
 Twin Spark – zwei Zündkerzen pro Zylinder statt einer
 Sparkline, Wortgrafik

SPARK steht für:
 SPARK (Programmiersprache), eine Ada-Variante
 Space-borne Payload Assist Rocket – Kauai, siehe Super Strypi, eine US-amerikanische Trägerrakete 

Siehe auch:
 SPARC
 Sparks